Sfera – solido geometrico
 Sfera – romanzo di fantascienza di Michael Crichton pubblicato nel 1987
 Sfera – film di fantascienza del 1998 ispirato dal romanzo omonimo
 Sfera – programma televisivo scientifico di LA7
 Sfera – componente in acciaio dei cuscinetti
 Sfera – gruppo di satelliti per rilevazioni geodetiche lanciati dall'Unione Sovietica tra il 1968 ed il 1978.
 Sfera – altro nome delle lancette di un orologio.
Sfera Ebbasta – rapper italiano.
Sfera – rivista scientifica italiana pubblicata dal 1988 al 1995

Pagine correlate 
 Sphere